Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w japońskim Nagano rozgrywane były od 10 do 21 lutego 1998 roku. Zawody odbywały się w Shiga Kōgen i Happo One.

Medaliści

Wyniki

Kobiety

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Mężczyźni

Zjazd

Slalom

Slalom gigant

Supergigant

Kombinacja

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998